Huinya — десятый студийный альбом ска/панк-рок-группы «Ленинград», записанный совместно с The Tiger Lillies, издан в 2005 году. Две песни Шнурова исполняют на английском языке The Tiger Lillies, а остальные песни принадлежат британцам в вольном переводе и исполнении командира группировки.

Список композиций 

В скобках названия оригинальных композиций The Tiger Lillies

Примечания

Ссылки
 «Huinya» на сайте Discogs.com

Альбомы группы «Ленинград»
Альбомы в стиле ска
Альбомы лейбла «Мистерия звука»